Televíziós sorozatok
 Kacsamesék (1987–1990), Alan Zaslove, Bob Hathcock és Steve Clark rajzfilmsorozata
 Kacsamesék (2017), John Aoshima, Dana Terrace, Sean Jimenez és Sam Riegel 2D-s számítógépes animációs sorozata

Film
 Kacsamesék: Az elveszett lámpa kincse (1990), Bob Hathcock rajzfilmje